Sorge bezeichnet:

 Sorge, Befürchtung bzw. auf die Stillung eigener oder fremder Bedürfnisse gerichtetes Handeln
 Fürsorge bezeichnet auch die Sorge für andere Personen
 Elterliche Sorge, rechtliche Verantwortungsbeziehung im Eltern-Kind-Verhältnis, siehe Sorgerecht
 Obsorge bezeichnet im österreichischen Kindschaftsrecht zentrale Pflichten der Sorge durch die Erziehungsberechtigten
 Care ist der englische Begriff für Sorge, kümmern, achtsam sein
 Care-Arbeit bzw. Sorgearbeit bezeichnet die Tätigkeit des Sorgens und Sichkümmerns.
 Care-Ethik ist eine amerikanische Ethik der Sorge
 Ethik der Achtsamkeit ist eine europäische Ethik der Sorge
 August Sorge  Verlag der August Sorgeschen Buchhandlung in Osterode am Harz
 Sorge Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Sorge ist der Ortsname für:
 Sorge (Adorf), Ortsteil der Stadt Adorf/Vogtl., Vogtlandkreis, Sachsen
 Sorge (Leutersdorf), Ortsteil der Gemeinde Leutersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Sorge (Neukirchen), Ortsteil der Stadt Neukirchen/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
 Sorge (Harz), Ortsteil der Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Sorge (Ilmenau), Wohnsiedlung in der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Sorge-Settendorf, Ortsteil der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Sorge (Settendorf), Ortslage des Ortsteils Sorge-Settendorf der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen  

Sorge ist der Name folgender Fließgewässer:
 Sorge (Eider), Nebenfluss der Eider in Schleswig-Holstein
 Sorge (Waadt), Zufluss des Genfer Sees in Lausanne
 Sorge, deutscher Name des Flusses Dzierzgoń (Fluss) in Polen

Sorge ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sorge (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Arndt Sorge (* 1945), deutscher Soziologe
 Eberhard Sorge (1892–1918), deutscher Turner
 Elga Sorge (* 1940), feministische Theologin, Autorin der „Zehn Erlaubnisse“
 Emil Sorge (* 1957), deutscher Maler
 Erich Robert Sorge (1933–2002), deutscher Kirchenmusiker und Komponist
 Ernst Sorge (1899–1946), deutscher Polarforscher
 Frank Sorge (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Sorge (1885–1945), deutscher Kommunalpolitiker
 Friedrich Adolf Sorge (1828–1906), deutscher Revolutionär und Kommunist
 Georg Sorge (1868–1954), deutscher Radrennfahrer und Unternehmer
 Georg Andreas Sorge (1703–1778), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Giuliana Sorge (1903–1987), italienische Pädagogin
 Gustav Sorge (1911–1978), deutscher SS-Hauptscharführer und Kriegsverbrecher
 Gustav Wilhelm Richard Sorge (1852–1907), deutscher Technologe
 Heiki Sorge (* 1974), estnischer Badmintonspieler
 Helmut Sorge (* 1942), deutscher Journalist
 Herbert Sorge (1901–1980), deutscher Marineoffizier und Kampfkommandant
 Karin Sorge, deutsche Handballspielerin
 Kurt Sorge (1855–1928), deutscher Ingenieur
 Peter Sorge (1937–2000), deutscher Maler
 Reinhard Sorge (1892–1916), deutscher Schriftsteller
 Richard Sorge (1895–1944), russisch-deutscher Spion für die Sowjetunion
 Samy Sorge, Geburtsname von Samy Deluxe (* 1977), deutscher Rapper
 Sarah Sorge (* 1969), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Siegfried Sorge (1917–1995), deutscher Kommunal- und Landespolitiker (SPD, FWG)
 Siegfried Sorge (Admiral) (1898–1989), deutscher Marineoffizier und Admiral
 Tino Sorge (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Wieland Sorge (* 1939), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Care
 Neue Sorge
 Sorgue